Skilling steht für:

 eine alte skandinavische Münze, siehe Schilling#Skandinavien

Skilling ist der Familienname folgender Personen:
 
 H. Gordon Skilling (1912–2001), kanadischer Historiker
 Jeffrey Skilling (* 1953), US-amerikanischer Manager, Vorstandsvorsitzender des amerikanischen Unternehmens Enron

Siehe auch:

 Skilling-Insel, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln